Соломенников — русская фамилия. Известные носители:

 
 Соломенников, Ефим Иванович (1898—1986) — Герой Советского Союза.